Standhardinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Standhardinger (* 1989), deutscher Basketballspieler
 Kathrin Standhardinger (* 1990), deutsche Volleyballspielerin
 Kristin Standhardinger (* 1990), deutsche Volleyballspielerin